Control – klawisz na klawiaturze komputera
 Control (album Janet Jackson) – płyta z 1986 roku
 Control (film) – dramat z 2007 roku